Джанайхой — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской республики. Расположен на правом берегу реки Мартан, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на севере — бывшее село Пешхой, на юго-востоке — бывшие сёла Хурикой, Калгой и Энисты.

В настоящее время от построек в ауле остались одни развалины.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района